Alderweireld est un nom de famille flamand issu de l'exclamation al de wereld : toute la terre, tout le monde.

Toutefois, il peut provenir d'une enseigne.

Variantes 
Il existe plusieurs variantes :
 Aldewereld, Alderwereld, Alderwerelt ;
 Aldeweireld, Aldeweireldt, Alderweireld, Alderweireldt ;
 van Aldeweireld, van Aldeweireldt, van Alderweireld, van Alderweireldt ;
 Alderweirelt, Allewerelt, Alleweireld, Alleweireldt ;
 Van Aldenweireldt, Van Alderwerelt, Van Alderwereldt ;
  Van Aldenwiereldt, Van Alderwierelt, Van Alderwiereldt ;
 Van Aeldeweereld, Van Aeldeweerelt, Van Aeldweereld, Van Alderwelt, Van Aldervelt, Van Adrewelt ;
 Van Andrue.

Patronyme 

 Dominique Alderweireld, proxénète, connu sous son surnom de Dodo la Saumure ;
 Toby Alderweireld (1989-), footballeur belge.

Patronyme flamand